Двуреченское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область
 Двуреченское сельское поселение — входит в Грязинский район

Пермский край 
 Двуреченское сельское поселение — входит в Пермский район